En Pologne, Kosówka peut désigner:

 Kosówka, village de la voïvodie des Basses-Carpates.

 Kosówka, village de la voïvodie de Podlachie.

 Kosówka, village de la voïvodie de Łódź.